Юду () — деревня в Чаде, расположенная на территории региона Борку. Входит в состав департамента Борку-Яла. Население составляют представители субэтнической группы теда народа тубу.

География 
Деревня находится в северной части Чада, в пределах восточной части плоскогорья Тибести, на высоте 1788 метров над уровнем моря.
Юду расположен на расстоянии приблизительно 986 километров к северо-востоку от столицы страны Нджамены. Ближайшие населённые пункты: Тиоро, Гумёр, Гаин, Ебби-Бу, Модра.

Климат деревни характеризуется как аридный жаркий (BWh в классификации климатов Кёппена).

Достопримечательности 
В 1952 году в окрестностях Юду были открыты древние полихромные наскальные изображения.

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Бардаи.

Примечания 

Населённые пункты Чада